Yuyo moro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cleome trachycarpa; o
 el nombre común de la planta Senecio filaginoides.